Microsynodontis är ett släkte av fiskar. Microsynodontis ingår i familjen Mochokidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Microsynodontis